Ульпан ( — студия, обучение, инструкция) — учебное учреждение или школа для изучения иврита. Под этим термином понимают как профессиональные, так и любительские курсы или кружок по изучению языка иврит.

Ульпаны в Израиле 
В странах еврейской диаспоры, в которых евреи сохранили национальную культуру, иврит изучается в еврейских школах (примеры: Англия, Франция, США и даже Йемен, несмотря на притеснения еврейской общины в этой стране). Репатрианты из таких стран в Израиле, как правило, нуждаются только в ульпанах высокого уровня, помогающих им развивать навыки повседневного общения.

Репатрианты из стран, где евреи по разным причинам были оторваны от своей культуры (Россия и страны СНГ, Эфиопия, Бразилия, Япония и др.), в Израиле начинают обучения с Ульпан Алеф, базисного ульпана, где обучают алфавиту и основам грамматики и словарного запаса.

Обучение в государственных ульпанах в Израиле (на всех уровнях) бесплатно. Существуют также частные ульпаны, отличающиеся методикой преподавания. Бытует мнение, что качество обучения в частных (платных) ульпанах выше.

Ульпаны в России и СССР 

До октябрьской революции 1917 года знание иврита входило в культурный багаж евреев России. Хотя домашним языком евреев являлся преимущественно идиш и другие локальные еврейские языки, как то: крымчакский язык, бухарско-еврейский язык и горско-еврейский язык, а в общении с неевреями использовались их языки — русский, польский, украинский, немецкий, в большинстве еврейских общин России иврит изучался с детства, в начальной религиозной школе — хедере (особенно в модернизированных хедерах — т. н. хедер метуккан). В некоторых городах (например, Гомеле) существовали ивритские гимназии (относившиеся к сети «Тарбут»).

До 1960-х годов среди советских евреев ивриту обучались единицы, втайне. При этом на восточных факультетах вузов иврит преподавался свободно, но доступ евреям на эти факультеты был крайне ограничен.

Приблизительно с 1965 года на территории СССР начинают действовать подпольные курсы иврита, которые получают название «ульпанов» (по аналогии с аналогичными курсами в Израиле). Одним из родоначальников этой волны преподавателей являлся Хаим Зеэв (Владимир) Могилевер, создавший методику преподавания иврита в Ленинграде. Он занимался также обучением и подготовкой преподавателей для других городов. Преподаватели подпольных ульпанов в СССР использовали израильские учебники, полученные нелегальным путём и размноженные фотомеханическим способом, а также дореволюционные издания. Параллельно урокам иврита проводились уроки истории еврейского народа, уроки ивритских песен и т. д.

С арестом первых преподавателей в 1970 году деятельность ульпанов не прекратилась: напротив, она расширилась. В преподавание включились не только молодые учителя, но и пожилые люди, помнящие язык с детства (например, московский раввин Авраам Миллер). В московской сети «Маханаим» (основатели — В. Дашевский и П. Полонский) в 1970-е — 80-е годы преподавали не только иврит и историю, но и иудаизм. В 1980-е годы некоторые преподаватели иврита были репрессированы под разными предлогами: Юлий Эдельштейн, Эфраим Холмянский, Алексей Магарик, Арье Вольвовский.

Эфраим Холмянский создал также проект «Всесоюзный ульпан», в рамках которого готовились и поддерживались десятки учителей иврита вне Москвы и Ленинграда. После ареста Холмянского тем же проектом (под названием «Города») руководили Зеэв Гейзель и Дов Конторер. Деятельность ульпанов продолжалась вплоть до перестройки, когда она была легализована, и стала частью фундамента еврейского образования в современной России.

Источники 
 Материалы центра «Маген», движения «Маханаим» и Московской хоральной синагоги.
 Бутман Гилель, Ленинград-Иерусалим с долгой пересадкой. Израиль: Библиотека «Алия» (изд. но. 84), 1981.
 Белов (Элинсон) Авраам, Рыцари иврита в бывшем Советском Союзе. Иерусалим, Лира, 1998.
 Земляки. Издание Союза землячеств. Тель-Авив, 1980.
 Антиеврейские процессы в Советском Союзе /1969-1971/. Документы и юридический комментарий (в двух томах) — Иерусалим, 1979.

Ссылки 
 Ульпаны иврита в СНГ
 Центры изучения иврита (ульпаны) в странах СНГ

Учебные заведения
Еврейские языки
Иврит